|-
| (49701) 1999 VZ1||||5 листопада 1999||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| 49702 Койкеда (Koikeda)||||4 листопада 1999||Астрономічна обсерваторія Янаґіда||Акіра Цусікава
|-
| (49703) 1999 VT12||||11 листопада 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (49704) 1999 VR15||||2 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49705) 1999 VC19||||11 листопада 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґрем Белл,Ґері Гаґ
|-
| (49706) 1999 VB21||||10 листопада 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (49707) 1999 VZ23||||13 листопада 1999||Касіхара||Фуміякі Уто
|-
| (49708) 1999 VH26||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49709) 1999 VJ26||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49710) 1999 VC27||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49711) 1999 VB29||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49712) 1999 VP29||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49713) 1999 VB34||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49714) 1999 VP34||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49715) 1999 VZ34||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49716) 1999 VZ35||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49717) 1999 VR36||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49718) 1999 VP39||||10 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49719) 1999 VE50||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49720) 1999 VV52||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49721) 1999 VX52||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49722) 1999 VS63||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49723) 1999 VX64||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49724) 1999 VQ66||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49725) 1999 VD67||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49726) 1999 VF67||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49727) 1999 VG69||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49728) 1999 VE72||||11 листопада 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49729) 1999 VB73||||12 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49730) 1999 VQ78||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49731) 1999 VR80||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49732) 1999 VX85||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49733) 1999 VB103||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49734) 1999 VR106||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49735) 1999 VX106||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49736) 1999 VU109||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49737) 1999 VS112||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49738) 1999 VP113||||4 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49739) 1999 VZ121||||4 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49740) 1999 VV123||||5 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49741) 1999 VW124||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49742) 1999 VS129||||11 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49743) 1999 VP143||||11 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49744) 1999 VO145||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49745) 1999 VM153||||11 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49746) 1999 VG156||||12 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49747) 1999 VK161||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49748) 1999 VD166||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49749) 1999 VQ166||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49750) 1999 VV167||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49751) 1999 VL168||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49752) 1999 VP169||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49753) 1999 VD172||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49754) 1999 VL172||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49755) 1999 VO172||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49756) 1999 VJ177||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49757) 1999 VO183||||12 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49758) 1999 VY188||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49759) 1999 VX189||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49760) 1999 VK190||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49761) 1999 VU201||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49762) 1999 VQ207||||13 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49763) 1999 VO210||||12 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49764) 1999 VE212||||12 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49765) 1999 VB217||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49766) 1999 WS||1999 WS||18 листопада 1999||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (49767) 1999 WK2||||26 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49768) 1999 WP3||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49769) 1999 WZ6||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49770) 1999 WC7||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49771) 1999 WP7||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49772) 1999 WT7||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49773) 1999 WJ8||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49774) 1999 WT9||||30 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49775) 1999 WO13||||29 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49776) 1999 WG18||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 49777 Каппі (Cappi)||1999 XS||2 грудня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (49778) 1999 XT||1999 XT||2 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49779) 1999 XG3||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49780) 1999 XG6||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49781) 1999 XT7||||4 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (49782) 1999 XK9||||2 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49783) 1999 XW9||||4 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49784) 1999 XA10||||5 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49785) 1999 XB10||||5 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49786) 1999 XE11||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49787) 1999 XY11||||6 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49788) 1999 XA13||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49789) 1999 XY15||||6 грудня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49790) 1999 XF20||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49791) 1999 XF31||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49792) 1999 XO31||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49793) 1999 XX31||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49794) 1999 XH32||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49795) 1999 XJ32||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49796) 1999 XS32||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49797) 1999 XC33||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49798) 1999 XL33||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49799) 1999 XB34||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49800) 1999 XL34||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

49700